Тепла () — город в районе Хеб Карловарского края Чехии.

История 
Первые письменные упоминания о месте с названием Тепла относятся к 1197 году.

География  
Расположен на западе страны, в 15 км к востоку от Марианске-Лазне, в 46 км к юго-востоку от города Хеб, 37 км к югу от Карловых Вар и в 50 км к северо-западу от Пльзеня. Площадь составляет 113,23 км².

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Карловарского края